Mit Arbeitsautonomie bezeichnet man den Grad der Selbstbestimmung am Arbeitsplatz. Arbeitsautonomie kann bedeuten:
 Aufgabenautonomie
 Arbeitszeitautonomie
 Arbeitsortautonomie, siehe Telearbeit
 erweiterte Handlungsspielräume für eine Arbeitsgruppe, siehe Selbstorganisation in der Betriebswirtschaftslehre